

Дани сећања 

1480-е пне.

fr:1483 av. J.-C.